You Came Along est un film américain réalisé par John Farrow, sorti en 1945.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : You Came Along
 Réalisation : John Farrow
 Scénario : Robert Smith et Ayn Rand
 Photographie : Daniel L. Fapp
 Montage : Eda Warren
 Musique : Victor Young
 Production : Hal B. Wallis 
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,37:1 - Mono
 Genre : comédie dramatique
 Date de sortie : 1945

Distribution 
 Robert Cummings : Bob Collins
 Lizabeth Scott : Ivy Hotchkiss
 Don DeFore : Capitaine W. Anders
 Charles Drake : Lieutenant R. Janoschek
 Julie Bishop :  Taylor
 Kim Hunter : Frances Hotchkiss
 Robert Sully : Bill Allen
 Helen Forrest : Chanteuse
 Rhys Williams : Col. Stubbs
 Franklin Pangborn : Réceptionniste de l'hôtel
 Minor Watson : Oncle Jack
 Howard Freeman : personne ivre
 Andrew Tombes : personne ivre
 Parmi les acteurs non crédités :
 Hugh Beaumont : Aumônier de l'armée aux funérailles 
 Brooks Benedict : Patron du bistro
 William B. Davidson : Officier de l'aéroport
 Lester Dorr : Reporter
 Frank Faylen : Groom 
 Bess Flowers : Invité au dîner
 James Millican : George Nelson 
 Ruth Roman : Gloria Revere 
 Will Wright : Dale V. Armstrong 
 Gayne Whitman : Maître de cérémonie
 Rex Lease : Agent d'aéroport 
 Frances Raymond : Douairière
 Louis Jean Heydt 
 Reed Howes 
 Robert Emmett Keane
 Georges Renavent  
 Jack Lindquist 
 Elaine Riley
 Jean Willes

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1945
Film américain en noir et blanc
Comédie dramatique américaine 
Film réalisé par John Farrow
Film de Paramount Pictures
Ayn Rand